Dans la mythologie grecque, Philémon et Baucis forment un couple incarnant l'amour conjugal. Ils ont inspiré, entre autres, les œuvres suivantes :
 Philémon et Baucis (1693), une fable de La Fontaine ;
 Baucis et Philémon (1709), un poème de Jonathan Swift ;
 Philémon et Baucis (1766), un opéra de Pierre-Alexandre Monsigny, livret de Michel-Jean Sedaine ;
 Bauci e Filemone (1769), un opéra  de Christoph Willibald Gluck ;
 Philémon et Baucis (1773), un opéra pour marionnettes de Joseph Haydn ;
 Philémon et Baucis (1861), un opéra-comique de Charles Gounod.
 Philémon et Baucis (1911), un court-métrage muet français de Georges Denola.

Voir aussi